Zoyatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zoyatepec, Guerrero, ort, Chilpancingo de los Bravo, 
 Zoyatepec, Puebla, ort, Tecali de Herrera,